Dylan McDermott
16267 Mcdermott
Keith McDermott

Desambiguações de sobrenomes